Die Fußball-Oberliga wurde in der Saison 1947/48 in fünf Staffeln ausgetragen. Neben den bereits in der Vorsaison bestehenden Staffeln Süd und Südwest sowie der Stadtliga Berlin wurde nun erstmals auch in der britischen Besatzungszone in den Staffeln Nord und West gespielt. Nach Beendigung aller Oberligaspiele wurde im Anschluss unter den besten sieben Mannschaften der fünf Oberligen die deutsche Meisterschaft 1947/48 ausgespielt.

Nord 
Die Fußball-Oberliga Nord wurde in der Saison 1947/48 erstmals ausgetragen. Erster Norddeutscher Meister nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Hamburger SV. Die jeweils besten vier Mannschaften der Oberligen Nord und West ermittelten im Anschluss über die britische Zonenmeisterschaft zwei Teilnehmer an der deutschen Meisterschaft 1947/48, dies waren der Hamburger SV und der FC St. Pauli.

Abschlusstabelle 

|}

Entscheidungsspiele 
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft

|}

Entscheidungsspiel um Platz 4

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord 

|}

Entscheidungsspiel um Platz 3

|}

West 
Die Oberliga West wurde in der Saison 1947/48 erstmals ausgetragen. Erster Westdeutscher Meister nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Borussia Dortmund. Die jeweils besten vier Mannschaften der Oberligen Nord und West ermittelten im Anschluss über die britische Zonenmeisterschaft zwei Teilnehmer an der deutschen Meisterschaft 1947/48. Die Vertreter der Oberliga West scheiterten dabei am Hamburger SV und dem FC St. Pauli. Nach Saisonende mussten die TSG Vohwinkel 80 und Preußen Dellbrück wegen Punktgleichheit den dritten Absteiger in gleich vier Entscheidungsspielen ermitteln, bevor endlich ein Sieger feststand.

|}

Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt

|}

Südwest 
Die 1. Liga Südwest, auch Zonenliga genannt, wurde in der Saison 1947/48 wie im Vorjahr in zwei regionalen Gruppen ausgetragen. In der Gruppe Nord spielten die Vereine aus den Landesverbänden Rheinland, Südwest und Saarland, in der Gruppe Süd die Vereine aus den Landesverbänden Südbaden sowie Württemberg-Hohenzollern. Die beiden Gruppensieger ermittelten im Anschluss in zwei Finalspielen den Südwestmeister, dies war 1948 wie auch schon im Vorjahr der 1. FC Kaiserslautern. Neben dem Meister nahm auch der als Sieger einer Ausscheidung zwischen dem Finalverlierer und den beiden Gruppenzweiten ermittelte Vizemeister SpVgg Neuendorf an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1947/48 teil. Nach Saisonende verließen die Vereine aus dem Saarland auf Anweisung der französischen Militärregierung den Spielbetrieb der 1. Liga Südwest.

Gruppe Nord 

|}

Gruppe Süd

|}

Endspiele der Gruppensieger um die Meisterschaft

|}

Spiele um die Vizemeisterschaft

1. Runde (Zweiter Gruppe Nord – Zweiter Gruppe Süd)

Die SpVgg Neuendorf rückte für den 1. FC Saarbrücken nach, da dieser als saarländischer Verein zu Saisonende aus dem Spielbetrieb der 1. Liga Südwest ausschied.

|}

2. Runde (Sieger 1. Runde – Verlierer Endspiele um die Meisterschaft)

|}

Süd

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Die Oberliga Süd 1947/48 war die dritte Spielzeit der Süd-Staffel der damals höchsten deutschen Fußball-Liga. Süddeutscher Meister wurde wie im Vorjahr schon der 1. FC Nürnberg, der sich damit ebenso wie der Vizemeister TSV 1860 München für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1947/48 qualifizierte.

|}

Entscheidungsspiel um Platz 3 

|}

Berlin 
Die Stadtliga Berlin 1947/48 war die zweite Spielzeit der Berliner Staffel der damals höchsten deutschen Fußball-Liga. Berliner Meister wurde der Aufsteiger SG Oberschöneweide, der sich damit zugleich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1947/48 qualifizierte.

|}

Weblinks 
 Tabellen der Oberliga Nord 1947–63 (PDF; 1,4 MB)
 Tabellen der Oberliga West 1947–63
 Tabellen der Oberliga Südwest 1945–63
 Tabellen der Oberliga Südwest Gruppe Süd 1945–50 (PDF; 2,6 MB)
 Tabellen der Oberliga Süd 1945–63
 Tabellen der Vertragsliga Berlin 1945–63

1947
Fußballsaison 1947/48